Scary Monsters (and Super Creeps) – album di David Bowie del 1980
 Scary Monsters (and Super Creeps) – film di Nick Peterson del 2002
 Mostri (Scary Monsters) – episodio della nona stagione di X-Files
 Scary Monsters – videogioco del 1986